Colus profundicola är en snäckart som först beskrevs av Addison Emery Verrill och Smith 1884.  Colus profundicola ingår i släktet Colus och familjen valthornssnäckor.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 C. p. profundicola
 C. p. dispar

Källor 

Valthornssnäckor
profundicola